I. Magnus dublini alkirály
 I. Magnus norvég király (1024–1047)
 I. Magnus svéd király (1107–1134)